Jan Sivertsen kan referere til følgende personer:

 Jan Sivertsen (kunstmaler) (født 1951) – dansk maler
 Jan Sivertsen (musiker) (født 1955) – dansk musiker